Ботола 2011/2012 — футбольный сезон чемпионата Марокко начавшийся в августе 2011 года и закончиваюшийся в мае 2012 года. Первый тур прошёл 20 августа.

По окончании сезона две худшие команды перейдут в Ботолу 2.

Участники Ботола 2011—2012

Таблица чемпионата

Результаты матчей

Сводка турнира 
по состоянию на 22.11.11 
Самый большой победный счет дома: 5:0 (Чабаб Риф Эль Хосейма — Хассания) 
Самый большой победный счет на выезде: 1:3 (Хурибга — Атлетик Тетуан)
Самая крупная ничья: 3:3 (Чабаб Массира — Видад Фес)
Реализованные — нереализованные пенальти: 15 — 4 
Автоголы: 5 
Дубли: 5 
Хет-трики: 1 
Покер и более мячей: 0

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Марокко на goalzz.com
 Официальный сайт Ботола

Чемпионат Марокко по футболу
Марокко
Спорт в Марокко в 2011 году
Спорт в Марокко в 2012 году